Дон Едвардс (;  28 вересня 1955, Гамільтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року виступами за команду «Кіченер Рейнджерс».

1975 року був обраний на драфті НХЛ під 89-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Калгарі Флеймс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 501 матч у НХЛ, включаючи 42 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1978, 1980.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1980, 1982.
 Трофей Везіни — 1980.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Тренери «Кароліна Гаррікейнс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Американські спортивні коментатори